Karbon (z lat. carbo, uhlí a carboneum, uhlík) může znamenat:

 Karbon – geologické období paleozoika (prvohor), stáří 300-354 Ma
 „Karbon“ – hovorové označení pevných nebo i dispergovaných zbytků spálených olejů
 Uhlík – prvek
 Karbonové čili uhlíkové vlákno
 Karbonová ocel – nesprávný český výraz pro uhlíkovou ocel vzniklý chybným překladem z angličtiny (Carbon steel)
 Karbon14 – vektorový editor 
 kopírovací papír